Municipio de Edison puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Edison (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Edison (condado de Swift, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Swift.
 Municipio de Edison (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Middlesex.